Onderdistrict in Indonesië
 Pauh (Sarolangun), een onderdistrict van het regentschap Sarolangun in de provincie Jambi
 Pauh (Padang), een onderdistrict van het regentschap Padang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Pauh (Pauh), een plaats in het regentschap Sarolangun in de provincie Jambi
 Pauh (Bonai Darussalam), een plaats in het regentschap Rokan Hulu in de provincie Riau
 Pauh (Moro), een plaats in het regentschap Karimun in de provincie Riouwarchipel
 Pauh (Rawas Ilir), een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Pauh I, een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra